Le tournoi de tennis de New Haven est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier II, se dispute du 18 au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Daniela Hantuchová et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
New Haven
Tennis aux États-Unis en 2002
Tennis en août 2002